Павія — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Павія — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія.